Продукт (от  — произведённый):
 Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»)
 Продукт — произведение труда, законченный результат некоторой деятельности, в том числе:
 Промышленное изделие или услуга (товар, предлагаемый на рынке для удовлетворения потребностей покупателей).
 Программный продукт
 Продукт творчества (произведение искусства и т. п.)
 Продукт реакции (химия)

См. также 
 Валовой продукт
 Чистый национальный продукт
 Страховой продукт
 Туристский продукт
 Структурированный продукт
 Прибавочный продукт
 Общий продукт

Примечания